Etienne Daniël van Dissel (1872 - 1959), een Nederlandse bosbouwkundige, natuurbeschermer en directeur van Staatsbosbeheer
Fleur van Dissel (1962), een Nederlandse documentairemaker
Jaap van Dissel (1957), een Nederlandse viroloog en infectioloog
Johannes van Dissel (1855 – 1910), een Nederlandse organist
Kirsten van Dissel (1971), een Nederlandse actrice en televisiepresentatrice
Van Dissel, een voormalige linnenweverij in Eindhoven

Zie ook
Dissel
Dissels